Campolimpense – abitanti di Campo Limpo Paulista
Campolimpense – abitanti di Campo Limpo de Goiás